Суитуотер, Суит-Уотер () — топоним.

 Суитуотер (округ Дувал, Флорида)
 Суитуотер (округ Харди, Флорида)
 Суитуотер (округ Майами-Дейд, Флорида)
 Суитуотер (Айдахо)
 Суитуотер (Небраска)
 Суитуотер (Нью-Джерси)
 Суитуотер (Северная Каролина)
 Суитуотер (Оклахома)
 Суитуотер (Теннесси)
 Суитуотер (Техас)
 Суитуотер (округ, Вайоминг)
 Суит-Уотер (Алабама)
 Суит-Уотер (Иллинойс)
 Суитуотер-Тауншип (Мичиган)
 Суитуотер (гора) — гора в штате Калифорния.
 Суитуотер (приток Норт-Платта) — река в Вайоминге, США.
 Суитуотер — река в Калифорнии, США.